West Benton Township du comté de Christian.
 West Benton Township du comté de Newton.

Homonymie de townships